Матјаж Клопчич (Љубљана, 4. децембар 1934 — Љубљана, 15. децембар 2007) је био југословенски и словеначки редитељ и сценариста. .

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || На сонцни страни цесте || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Задња солска налога (Кратки филм) || /
|-
| 1961. || Романца о солзи (Кратки филм)|| /
|-
| 1963. || Пружам ти руку || /
|-
| 1965. || Љубљана је љубљена (Кратки филм) || /
|-
| 1966. || Подобе неке младости (Кратки филм)|| /
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1967. || На авионима од папира || /
|-
| 1969. || Седмина || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Оксиген || /
|-
| 1970. || Да не престане куцати (Кратки филм)|| /
|-
| 1971. || Рондо о златем телету (ТВ филм)|| /
|-
| 1973. || Јесење цвеће || /
|-
| 1973. || Тежак пут (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Словенска готика || /
|-
| 1974. || Страх || /
|-
| 1974. || Крас - прављични свет (Кратки филм)|| /
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || /
|-
| 1977. || Задња солска налога (ТВ филм)|| /
|-
| 1977. || Портрет Бена Зупанчића (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1978. || Нори малар (ТВ филм)|| /
|-
| 1979. || Тражења || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Љетовање на југу (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Портрет Јанеза Випотника (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1984. || Наслеђе || /
|-
| 1987. || Мој тата, социјалистички кулак || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1997. || Триптих Агате Шварцкоблер (ТВ филм)| || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2005. || Љубљана је љубљена || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || На сонцни страни цесте || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Задња солска налога (Кратки филм) || /
|-
| 1961. || Романца о солзи (Кратки филм)|| /
|-
| 1963. || Пружам ти руку || /
|-
| 1965. || Љубљана је љубљена) (Кратки филм || /
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1967. || На авионима од папира || /
|-
| 1969. || Седмина || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Словенска готика || /
|-
| 1974. || Страх || /
|-
| 1974. || Крас - прављични свет (Кратки филм)|| /
|-
| 1976. || Удовиштво Каролине Жашлер || /
|-
| 1977. || Задња солска налога (ТВ филм)|| /
|-
| 1977. || Портрет Бена Зупанчића (Кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1983. || Портрет Јанеза Випотника (Кратки документарни филм)|| /
|-
| 1984. || Наслеђе || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1997. || Триптих Агате Шварцкоблер (ТВ филм)| || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2005. || Љубљана је љубљена || /
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2006. || Филм пред олтарјем (Документарни филм)|| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 2007.
Словеначки редитељи
Словеначки сценаристи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Љубљанчани
Добитници награде Златна арена за најбољу режију